Le tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2023 se déroule du 9 au  à Melbourne.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Sára Bejlek
  Katherine Sebov
  Anna Karolína Schmiedlová 
  Cristina Bucșa
  Lucrezia Stefanini
  Oksana Selekhmeteva
  Coco Vandeweghe
  Diana Shnaider
  Lesia Tsurenko 
  Clara Burel
  Katie Volynets 
  Brenda Fruhvirtová 
  Séléna Janicijevic
  Arianne Hartono
  Eva Lys
  Polina Kudermetova

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Treizième qualifiée

Quatorzième qualifiée

Quinzième qualifiée

Seizième qualifiée

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'Open d'Australie 2023
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel

2023
Australie Qualifications simple dames
Open d'Australie